On se calme est le neuvième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Clou de pied
 Le docteur Médard aide un homme qui ne peut plus poser le pied par terre.
 Ras le sol
 Le docteur Médard aide un homme qui se déplace sans arrêt à plat ventre.
 Des appointements
 Le docteur Médard apprend que sa femme de ménage Yvonne (qui apparaît pour la première fois) souhaite une augmentation.
  Poste à risques
 Le docteur Médard se rend consulter un patient dans un asile psychiatrique, au statut atypique.
  Assurance tout fisc
 Le docteur Médard reçoit un agent du fisc venu lui poser une question.
 Maux d'esprit 
 Une médium donne une confession au docteur Médard.
  Thérapie animalière 
 Le docteur Médard regarde le docteur Pinchart soigner une vache.
 Péronnelle de pigeon 
 Le docteur Médard aide une jeune femme dont le mari voyage sans arrêt.
 Consultation gratuite 
 Le docteur Médard tourne une publicité sur sa profession.
  Bourré d'angoisses 
 Le docteur Médard aide un homme à surmonter ses angoisses menant à son alcoolisme.
  On se calme
 Le docteur Médard participe bien malgré lui à une caméra cachée.
  Cas d'espèces 
 Le docteur Médard reçoit un gangster dans son cabinet.
  Déprime des primés
 Le docteur Médard reçoit un homme qui déprime après avoir perdu un prix.

Notes 
 L'album ne comporte que 13 histoires.

Autres références

Liens externes 

Album des Psy
Album de bande dessinée sorti en 2001